Pinon (Aisne)
 Piñon (Arizona)
 Piñon (Új-Mexikó)
 Piñon Canyon támaszpont